Der Begriff Codewort kommt in folgenden Bereichen vor:
 synonym zu Passwort und dessen Synonymen (siehe dort)
 in der Codierungstheorie als Element eines Codes; siehe Code 

Siehe auch: